Pere Ribera i Ferran (Ulldecona, 1915 - Barcelona, 2009), pedagog
 Pere Ribera i Guals (Sant Mateu de Bages, 1957 - 2009), alcalde i diputat
 Pere Ribera de Perpinyà (), monjo, traductor i cronista